Paczków peut désigner en Pologne :
 Paczków, ville de la voïvodie d'Opole
 Paczków, gmina de la voïvodie d'Opole
 Paczków, village de la voïvodie de Basse-Silésie